Michael Rabin (informaticus) - Israëlisch informaticus en ontvanger van de Turing Award
 Michael Rabin (violist) - Amerikaans violist